Oscar Cardozo bzw. Óscar Cardozo ist der Name folgender Personen:

* Óscar Cardozo (* 1983), paraguayischer Fußballspieler
 Oscar Cardozo Ocampo (1942–2001), argentinischer Arrangeur, Pianist und Komponist